French Open 2012 - kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22 a 25 maja na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

13. część

14. część

15. część

16. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn